Viewig est un nom de famille porté notamment par :

 Kurt Vieweg (1911-1976), homme politique allemand ;
 Olivia Vieweg (1987-), scénariste et dessinatrice de bande-dessinée allemande.